Эрна́ндо де Со́то (): Сото, Эрнандо де (ок. 1498—1542) — испанский мореплаватель и конкистадор.
 Сото, Эрнандо де (род. 1941) — перуанский экономист.